Мартин Альберто Гарсия (; 2 мая 1977, Буэнос-Айрес, Аргентина) — аргентинский теннисист.

Спортивная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 1996 году. Не добился значимых результатов в своё одиночной карьере. Самое высокое место в рейтинге 342-ое место и участие в основной сетке двух турниров ATP в 2000 на Мальорке и 2002 в Хертогенбосе. Наибольших результатов достиг в парном разряде. В 1999 году выиграл два титула на турнирах ATP в Бостоне (в паре с Гильермо Каньясом) и в Бухаресте (в паре с Лукасом Арнольдом Кером). В 2000 в паре с Томасом Карбонеллом на Открытом чемпионате Франции дошел до полуфинала, а в октябре этого же года они выиграли турнир в Палермо. Следующий турнир он выигрывает в 2005 году совместно Луисом Орной в Амерсфорте. В этом же сезоне в паре с Мариано Худом во второй раз в карьере выиграл турнир в Палермо. Через год уже вместе с Луисом Орной он в третий раз побеждает в Палермо. В 2007 году побеждает в Буэнос-Айресе вместе Себастьяном Прието. Последний титул ATP в карьере он завоевал в 2008 в Аделаиде в паре с бразильцем Марсело Мело.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (1)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Финалы турниров ATP в парном разряде (22)

Победы (8) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (14)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (38)

Победы (21)

Поражения (17)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Аргентины